Diario di un assassino (Such is Death) – romanzo di Leo Bruce del 1963
Diario di un assassino (Where Sleeping Dogs Lie) – film del 1991 diretto da Charles Finch